João Fernandes Lavrador (1453–1501) portugál felfedező, akinek a nevéből származik a "Labrador" szó
Földrajz
 Új-Fundland és Labrador, tartomány Kanada keleti részében
 Labrador, félsziget Kanadában 
 Labrador-tenger, tenger az Atlanti-óceán északi részén
 Labrador-áramlat, áramlat az Atlanti-óceán északi részén

Biológia
 Labrador retriever, kanadai kutyafajta